

Geografia 
 Francia
 Cheney – comune della Yonne
 Stati Uniti d'America
 Cheney – città della Contea di Sedgwick, Kansas
 Cheney – città della Contea di Spokane, Washington

Persone 
 Chris Cheney – cantante e chitarrista australiano
 David M. Cheney - informatico e programmatore statunitense
 Dick Cheney – politico statunitense
 George Nelson Cheney – compositore di scacchi statunitense
 Lynne Cheney – scrittrice statunitense
 Richard Eugene Cheney – compositore di scacchi statunitense